Le patronyme néerlandais Vander Meersch, Van der Meersch, Van dermeersch ou encore Vandermeersch indique une provenance 'près d'un pré à faucher'. Il s'agit donc de l'équivalent du français .

Le mot ver est la contraction de van et der, ce qui a donné la variante  .

Variantes : 
 Vandermeersch, Van der Meersch, Van Dermeersch,  Van der Meersche, Van der Meerschen, Van der Meerssche, Van der Meersschen
 Van Meersche, Van Meerssche
 Vandremeersch
 Vandermersch, Van der Mersch, Van der Mershe, Van der Mersshe
 Van der Meers, Van der Meersen
 Van der Mars
 Van de Meersch, Van de Meersche, Van den Meersch, Van den Meersche
 Van de Meerssche, Vande Meerssche, Van den Meerssche, Van den Meersshe, Van den Mersch, Van den Meerssch

Patronyme

Vandermeersch 
 Bernard Vandermeersch est un paléoanthropologue français né en 1937 à Wervicq, professeur à l'université Bordeaux I spécialiste des néandertaliens ; 
 Charlotte Vandermeersch (1983-), actrice belge ; 
 Léon Vandermeersch, (1928-2021), est un sinologue français, ancien directeur de l'École française d'Extrême-Orient et ancien directeur d'études des religions de la Chine à l'École pratique des hautes études.

Van dermeersch 
 Anke Van dermeersch (1972-), femme politique belge et reine de beauté.

Van der Meersch
 Eugène Van der Meersch (1901-1967), résistant et homme politique français ;
 Jean-André van der Mersch (ou Van der Mersch) (1734-1792), Lieutenant-général, commandant les troupes insurgées de la révolution des Etats-Belgiques-Unis contre les troupes autrichiennes qu'il bat à Turnhout.
 Maxence Van der Meersch (1907-1951), écrivain français
 Walter Ganshof van der Meersch (1900-1993), juriste, magistrat, professeur de droit et ministre belge.

Van der Mersch 
 Jean-André van der Mersch (1734-1792), figure de proue de la révolution brabançonne

Vande Meerssche 
 Fabienne Vande Meerssche (né en 1959), journaliste belge de la RTBF.

Toponyme 
 La Rue Vandermeersch à Bruxelles.

Voir aussi 
 
 

Patronyme flamand